Dovale steht für:

 Dovale (Melbourne), ein Stadtviertel von Melbourne, Australien

Dovale ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Rodríguez Dovale (* 1990), spanischer Fußballspieler